TPBR steht für:
 Three Peaks Bike Race, Ultradistanz-Radrennen
 Tribunal paritaire des baux ruraux, französisches Gericht gemäß dem Code rural et de la pêche maritime von 2010

Abkürzung